Kozłowska ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (* 1969), polnische Politikerin
 Agnieszka Kozłowska, bekannt als Ostbam, polnische Techno-DJ
 Aniela Kozłowska (1898–1981), polnische Agrarwissenschaftlerin
 Feliksa Kozłowska (1862–1921), polnische Ordensschwester und Gründerin der Kongregation der Mariaviten

 Joanna Kozłowska (* 1959), polnische Opernsängerin
 Jolanta Róża Kozłowska (* 1957), polnische Diplomatin 
 Magdalena Fularczyk-Kozłowska (* 1986), polnische Ruderin